Elizabeths land eller Elizabeth Land kan avse

 Drottning Elizabeths land – ett område i Antarktis som ingår i Brittiska Antarktisterritoriet
 Princess Elizabeth Land – ett landområde i östra Antarktis